

Alfabeto 
 Α, α – lettera dell'alfabeto greco
 Alpha – lettera dell'alfabeto fonetico NATO

Astronomia 
 Alpha Regio – altopiano situato sulla superficie del pianeta Venere
 Alpha Centauri – sistema stellare triplo situato nella costellazione del Centauro

Fisica 
 Particella α – particella coinvolta nel decadimento alfa
 Decadimento alfa – tipo di decadimento dei nuclei
 Processo alfa – tipo di fusione nucleare stellare
 α – simbolo con il quale si indica la costante di struttura fine

Informatica 
 DEC Alpha – architettura di processori di tipo RISC
 canale alfa – canale aggiuntivo utilizzato nella grafica digitale per la rappresentazione dei colori
 versione alfa – versione di un software ancora in via di sviluppo interno, non ancora pronto per essere distribuito per il betatest

Botanica 
Alfa, o sparto – pianta erbacea (stipa tenacissima)

Etologia 
 Alfa – designa l'individuo, di sesso maschile o femminile, che in una comunità occupa una posizione di dominanza rispetto ad altri soggetti

Altro 
 Alfa Romeo – casa automobilistica italiana
 Alfa – nome proprio femminile italiano
 Dimensione Alfa – serie televisiva statunitense
 Classe Alfa – nome in codice NATO assegnato alla classe di sottomarini nucleari (SSN) sovietici Progetto 705 Lyra
 Alpha Jet – aereo d'addestramento franco-tedesco
 Alpha Denshi (conosciuta anche come ADK) – software house che produceva videogiochi arcade
 Alpha – espansione del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering
 Alfa – missile balistico italiano
 Alfa – rapper italiano
 Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi – associazione di tutela ed assistenza degli audiolesi ed ipoudenti della Lombardia.

Pagine correlate
Alpha

Altri progetti